Doolittle ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Camp Doolittle (1832–1903), US-amerikanischer General
 Dudley Doolittle (1881–1957), US-amerikanischer Politiker
 Eliza Doolittle (* 1988), britische Singer-Songwriterin
 Hilda Doolittle (1886–1961), US-amerikanische Schriftstellerin, siehe H. D.
 James Harold Doolittle (1896–1993), US-amerikanischer General
 James Rood Doolittle (1815–1897), US-amerikanischer Politiker
 John Doolittle (* 1950), US-amerikanischer Politiker
 Perry Doolittle (1861–1933), kanadischer Radrennfahrer, Arzt, Erfinder und Automobilist
 Russell F. Doolittle (1931–2019), US-amerikanischer Biochemiker
 Sean Doolittle (* 1986), US-amerikanischer Baseballspieler
 W. Ford Doolittle (* 1941), US-amerikanischer Molekularbiologe
 William H. Doolittle (1848–1914), US-amerikanischer Politiker

Doolittle ist auch:
 Doolittle (Album), Album der US-amerikanischen Band Pixies 
 Doolittle (Missouri), Stadt in den USA
 Doolittle Bluff, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika
 Doolittle-Massiv, Bergmassiv in der Ross Dependency, Antarktika
 Doolittle Raid, Luftangriff auf Tokio durch die USA im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Dolittle
 Doktor Dolittle
 Eliza Doolittle, Hauptfigur des Schauspiels Pygmalion von George Bernard Shaw, siehe Pygmalion (Shaw), und des darauf basierenden Musicals My Fair Lady